

Sigle 
 Low Level Format – formattazione a basso livello

Codici 
 llf – codice ISO 639-3 della lingua hermit